Der Munich Challenger 1988 war ein Tennisturnier, das vom 21. bis 27. November 1988 in München stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1988 und wurde in der Halle auf Teppichbelägen ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Im Einzel setzte sich der Russe Alexander Wolkow mit 6:4 und 6:3 gegen Goran Prpić aus Jugoslawien durch. Das Doppelfinale bestritten die deutschen Spieler Michael Stich und Martin Sinner gegen das jugoslawische Duo Igor Flego/Goran Ivanišević, das die Partie mit 6:4 und 6:4 in zwei Sätzen für sich entschied.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
 Doppel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1988
Tennisturnier in München